Од () — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Окситания. Порядковый номер — 11. Административный центр — Каркассон. Население — 368 011 человек (66-е место среди департаментов, данные 2010 г.).

География 
Площадь территории — 6139 км².

История 
Од — один из первых 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 года. Возник на территории бывшей провинции Лангедок. Название департаменту дала одноимённая река.

Административное деление 
Департамент включает 3 округа, 35 кантонов и 438 коммун.

Округа 
 Каркасон
 Лиму
 Нарбонна

Кантоны

Примечания